Regno Unito
Longtown – paese del Cumbria
Longtown – parrocchia civile dell'Herefordshire
 Stati Uniti d'America
Longtown – città della Contea di Perry, Missouri
Longtown – census-designated place della Contea di Pittsburg, Oklahoma